Криївка — розмовна назва сховку, укриття.
 Криївка — назва, вживана щодо замаскованого бліндажу УПА.
 «Криївка» — ресторан у Львові.
 Криївка — гра.

Примітки